

Personnes célèbres 
Copley est un nom d'origine anglaise, porté par plusieurs personnalités :
 John Singleton Copley (1738-1815), peintre américain.
 Sir Godfrey Copley, riche propriétaire britannique du , qui par un don est à l'origine de la médaille Copley.
 Godfrey Bewicke-Copley (7 baron Cromwell ; 1960-), pair héréditaire britannique.
 John Copley (1772-1863), avocat et homme politique britannique.
 William Nelson Copley (1919-1996), peintre et collectionneur d'art américain.
 Sharlto Copley (1973-), acteur sud-africain.

Toponymie

Aux États-Unis 
 Copley Square à Boston.
 Copley, communauté non incorporée en Ohio.

Au Royaume-Uni 
 Copley, un village du comté de Durham.

Autre 
 Le Groupe Copley Press, auquel le quotidien The San Diego Union-Tribune est rattaché depuis l'entre-deux-guerres.
 La Médaille Copley, la plus ancienne et la plus prestigieuse médaille attribuée par la Royal Society (de Londres) dans le domaine des sciences.

Homonymie de patronyme